Габриэ́ль (Га́бри) Гарси́я де ла То́рре (; ) — испанский футболист; тренер.

Воспитанник «Барселоны». Универсальный игрок, способный сыграть на нескольких позициях защиты и средней линии, обычно ему доверяли место опорного полузащитника или правого защитника. В июле 2011 года перешёл в швейцарский «Сьон», подписав с клубом контракт до 2013 года. Год спустя перешёл в клуб «Лозанна».

Провёл 3 матча за национальную сборную Испании, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Участник Чемпионата Европы 2004 года в Португалии.

Карьера 
«Барселона»
Габриэль родился в Сальене, Барселона, Каталония. Начал свою профессиональную карьеру в академии «Барселоны», где впервые выступал в сезоне 1997/98, когда они играли в Сегунде Дивизион B. Он забил четыре мяча в 28 играх и заслужил повышение.

Габри был переведен в основную команду в сезоне 1999/2000 и в течение следующих четырёх лет сезоны был игроком основы, но результаты команды были не очень успешными. Но впоследствии во время сверхуспешных кампаний команды в 2005—2006 годах (в конечном итоге: два чемпионата Ла-Лиги, один испанский Суперкубок и Лига чемпионов 2005/06) Габриэль перестал быть игроком стартовой обоймы. Также свою роль сыграла тяжёлая травма в матче сезона 2004/05 против «Реала Сарагосы».

В декабре 2018 года владельцем клуба «Андорра» стал футболист Жерар Пике. Одним из первых решений было увольнение прежнего тренера Ричарда Имбернона со своего поста. На вакантную должность был назначен Габриэль Гарсия, а его помощником стал Альберт Хоркера, вместе с которым Гарсия работал в швейцарском «Сьоне».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2004/05, 2005/06
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Испании: 2006
 «Аякс»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2006/07, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2006, 2007
 Испания (до 20 лет)
 Победитель Чемпионата мира среди молодёжных команд: 1999
 Испания (олимп.)
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте lausanne-sport.ch
 Профиль на сайте сборной Испании

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Лозанна»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Сьон»
Тренеры ФК «Андорра» Андорра-ла-Велья
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года